L’Entente Astarac Bigorre XV ou EAB XV est un club de rugby français situé à Miélan et à Mirande dans le département du Gers. Il évolue actuellement en Fédérale 2.

Histoire 
Le club trouve ses racines dans les trois clubs de lOlympique miélanais, de lUnion sportive alerte mirandaise (USAM) et de lUnion sportive rabastenaise. LOlympique miélanais a notamment joué dans le groupe B de première division dans les années 1990. Mais pour maintenir leur compétitivité, les trois clubs ont associé leurs sections rugby en septembre 2003 sous le nom dEntente rugby Miélan-Mirande-Rabastens. En août 2005, le club est devenu Entente Astarac Bigorre XV. 

L'Entente se retrouve rapidement en Fédérale 3, puis accède à la Fédérale 2. Enfin, à l’issue de la saison 2006-2007, elle termine en tête de sa poule de Fédérale 2 et obtient le droit de jouer en Fédérale 1 (soit la troisième division nationale) pour la saison 2007-2008.

Palmarès
 Olympique miélanais (bleu et blanc)
 Champion de France de  : 1980 
 Champion de France Honneur : 1985
 Championnat de France de  : 1986
Accession à la  : 1987 
 Vainqueur du Challenge de l'Essor : 1990
Demi-finaliste du championnat de France de  et montée en  : 1990 
Quart de finaliste du championnat de France de  groupe B 1990-91
Championnat de France de  groupe B 1991-92
 Vainqueur du Challenge de l'Essor réserve : 2006 et 2007
 Champion de France Fédérale 2 réserve : 2006

 Union sportive alerte mirandaise (bleu et blanc)
 Champion de France de  : 1961
 Champion d’Armagnac-Bigorre  : 1924

 Union sportive rabastenaise (rouge et noir)

Liens externes 
 Site officiel

Club de rugby à XV en région Occitanie
Club de rugby à XV fondé en 2003
Mirande
Sport dans le Gers